44P kan syfta på:

 44P/Reinmuth - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-12M - en rysk Progress farkost.